Храм Казанской иконы Божией Матери в Находке — православный кафедральный храм Находкинской епархии Русской Православной Церкви. Крупнейшее культовое сооружение Находки и Приморского края (при высоте 43,5 метра). Храм имеет 9 куполов, вмещает до 1800 человек.

Летом 2011 года храму был присвоен статус кафедрального и он стал главным храмом новообразованной Находкинской епархии. Настоятель — архимандрит Николай Дутка. Возводится при финансовой поддержке государственных компаний.

Архитектура 
Высота здания до вершины креста составляет 43,5 метра; высота внутреннего помещения — более 32 метров. При строительстве были использованы: кирпич, железобетон, стальной лист с нитрид-титановым покрытием. Толщина кирпичных стен — до 1,03 метра.

Храм венчает 9 куполов: 4 малых, 4 средних и главный. Диаметр малых куполов — около 3 метров, главного — 9 метров. Купола покрыты нетускнеющим нитридом титана, имеющий визуальный эффект позолоты. Барабаны средних куполов имеют высоту 6 метров, диаметр 4,5 метра, окна в форме арок.

Главный архитектор проекта — Александр Семёнович Котляров, ДНИИМФ Владивостока. Главный инженер проекта — Нина Викторовна Гончарская.

Православные службы в виде крещения, отпевания совершаются с 2008 года.

Строительство 
На месте строительства будущего храма Казанской иконы Божией Матери на юго-западном склоне сопки Тобольской 14 апреля 1995 года прошёл Крестный ход, на месте алтаря была заложена капсула с мощами. 20 апреля того же года заложен первый железобетонный блок. В 1997 году был заложен фундамент храма, но из-за отсутствия финансирования работы были прекращены. По этой причине в 1999 году было принято решение приостановить возведение храма и приступить к строительству часовни Святого Пантелеимона на вершине сопки Тобольской, которое было завершено в 2003 году. Финансирование строительства в этот период осуществлялось фондом «Благодать».

В 2004 году при участии вице-мэра города Вячеслава Мейна по новому проекту было начато строительство Казанского храма на месте фундамента драматического театра, заложенного в 1980-е годы и замороженного во время перестройки. Был полностью разобран старый фундамент, не подходивший по размеру, заново выкопан котлован и заложен новый фундамент. В 2007 году стройка была приостановлена.

В 2008 году под руководством администрации городского округа строительство вновь возобновлено на добровольные пожертвования граждан. Работы находились на контроле главы округа Олега Колядина и его первого заместителя Бориса Гладких. Значительный вклад в строительство собора внесла местная компания «Строитель-43»: предприятие на безвозмездной основе поставляло песок, предоставило кран. В 2010 году работы на объекте велись ежедневно. Заказчиком выступил приход храма Казанской иконы Божией Матери города Находки; генеральным подрядчиком — находкинский филиал «Наконс-Центра ДальНИИС». Предполагается, что внутренняя отделка храма займёт не менее 5 лет.

30 сентября 2009 года архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин в сопровождении настоятелей находкинских храмов и приходов освятил колокола для строящегося храма. 1 сентября 2010 года состоялся чин освящения крестов и главного купола храма.

Святыни и реликвии 
В 2010 году в храм на постоянное пребывание из итальянского города Бари была доставлена частица мощей и гроба Николая Чудотворца — покровителя мореплавания. Частица его мощей хранится в специальной капсуле внутри иконы святого, расположенной в правом крыле храма. Икона Николая Чудотворца, написанная в XVI веке, была подарено храму неизвестным лицом в 2007 году. В храме находятся ковчег с мощами Оптинских старцев, переданный на хранение одним монастырём, временно закрытом на ремонт. Служивший в храме священник оставил в дар икону Иннокентия Иркутского, несколько десятилетий XX века пролежавшую в колодце.

Источники 

Находка
Казанской иконы Божией Матери
Религия в Находке
Здания и сооружения Находки
Находка
Здания и сооружения, заложенные в 2004 году
Храмы, построенные в 2010 году в России
2010-е годы в Приморском крае
2010 год в Приморском крае